Bereschynka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bereschynka (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Bereschynka (Nowhorodka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka